Csehország
 Doloplazy, település az Olomouci járásban
 Doloplazy, település a Prostějovi járásban
 Doloplazy, Neveklov településrésze a Benešovi járásban